Halowe mistrzostwa krajów bałkańskich w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne organizowane rokrocznie począwszy od 1994 roku pod egidą Związku Lekkoatletycznego Krajów Bałkańskich.

Od pierwszej edycji imprezy aż do 2011 roku zawody odbywały się zawsze w Grecji – dopiero w 2012 po wybudowaniu w Stambule hali Ataköy Atletizm Salonu (z okazji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2012) mistrzostwa przeprowadzono w Turcji. Zawody z roku 2010 zostały odwołane z powodu problemów finansowych.

Edycje

Zobacz też 
 Mistrzostwa krajów bałkańskich w lekkoatletyce

Przypisy 

Hala